Quatre navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/portent le nom de Ikazuchi :
 le Ikazuchi, un destroyer de classe Ikazuchi lancé en 1898 et détruit en 1914 ;
 le Ikazuchi, un destroyer de classe Akatsuki lancé en 1931 et coulé en 1944 ;
 le Ikazuchi, un destroyer d'escorte de classe Ikazuchi lancé en 1955 et détruit en 1983 ;
 le Ikazuchi, un destroyer de classe Murasame lancé en 1999 et toujours en service.

Ikazuchi